KF Shkupi (Macedonisch: ФК Шкупи) is een Macedonische voetbalclub uit Čair.

De club is opgericht in 2012 en is ontstaan als fusie tussen KF Albarsa en FK Sloga Jugomagnat. De club ziet zichzelf als opvolger van Sloga Jugomagnat maar volgens de bond is het een nieuwe club die geen recht heeft op de historie en uitingen van de oude club. In 2013 won de club haar poule in de Treta Liga maar promoveerde niet via de play-offs. Hierna werd een fusie aangegaan met FK Korzo uit Prilep (opgericht in 1972) en kwam alsnog in de Vtora Liga te spelen. In 2015 promoveerde de club naar de Prva Liga na het kampioenschap in de Vtora Liga.

Eindklasseringen

|}

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt KF Shkupi

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2018/19 ||Europa League|| 1Q ||  || Rangers FC || 0-2||0-2 (U)|| 0-0 (T) ||0.5
|-
|2019/20 ||Europa League|| 1Q ||  || Pjoenik Jerevan || 4-5||3-3 (U)|| 1-2 (T) ||0.5
|-
|2020/21 || Europa League || 1Q ||  || Neftçi Bakoe || 1-2 || 1-2 (U)|| ||0.5
|-
|2021/22 || Europa Conference League || 1Q ||  ||KF Llapi || 3-1|| 2-0 (T) || 1-1 (U) ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  || CD Santa Clara || 0-5 || 0-3 (T) || 0-2 (U)
|-
| 2022/23 || Champions League || 1Q ||  || Lincoln Red Imps FC || 3-2 || 3-0 (T) || 0-2 (U) ||rowspan="4"|1.5
|-
|  ||  || 2Q ||  || GNK Dinamo Zagreb || 2–3 || 2-2 (U) || 0-1 (T)
|-
| 2022/23 || Europa League || 3Q ||  || Shamrock Rovers FC || 2-5 || 1-3 (U) || 1-2 (T)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || PO ||  || KF Ballkani || 1-3 || 1-2 (T) || 0-1 (U) 
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 4.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Macedonië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe link
Officiële website

Shkupi
Čair